Katzenthal ist der Name von Orten:

 Katzenthal Gemeinde im Département Haut-Rhin, Frankreich
 Katzenthal (Affing), Ortsteil der Gemeinde Affing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Katzenthal (Weihmichl), Ortsteil der Gemeinde Weihmichl, Landkreis Landshut, Bayern
Siehe auch:
 Katzental